Shao se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jian Zhang Shao
 Tian-Yu Shao